Коуса:
  (род. 1959) — финский футболист.
 Коуса, Микко (род. 1988) — финский хоккеист.